Dieser Artikel behandelt die brasilianische U-20 Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der U-20-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2010.

Aufgebot

Vorrunde 
In der Vorrunde der Weltmeisterschaft 2010 in Deutschland traf die brasilianische U-20 Fußballnationalmannschaft der Frauen in der Gruppe B auf Nordkorea, Schweden und Neuseeland.

 Dienstag, 13. Juli 2010, 11:30 Uhr in Bielefeld
 Brasilien –  Nordkorea 0:1 (0:0)

 Freitag, 16. Juli 2010, 15:00 Uhr in Bielefeld
 Brasilien –  Schweden 1:1 (0:1)

 Dienstag, 20. Juli 2010, 14:30 Uhr in Dresden
 Neuseeland –  Brasilien 1:4 (0:1)

Brasilien